Afgeleide, een wiskundige bewerking 
 Differentiatie is het proces waarbij een homogeen geheel wordt verdeeld in delen met verschillende eigenschappen. Het komt voor in de economie, sociologie, biologie en scheikunde.